Das Deutsche Werbemuseum ist ein Museum, das 1988 in Frankfurt am Main gegründet wurde. Es präsentiert vor allem die Geschichte der Werbung in Deutschland.

Geschichte 
Das Museum wurde am 13. Juni 1988 in Frankfurt gegründet. 2001 erfolgte der Umzug nach Düsseldorf und 2005 der Relaunch in Frankfurt. Seitdem sind zahlreiche Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert worden:

 1991: Werbefiguren
 1992: Die tierischen Verführer
 1993: Als Werbung noch Reklame war
 1994: Faszination Auto und Schau mir in die Augen, Kleines!
 1995: 1945–1995 – 50 Jahre Werbung in Deutschland
 1996: Fischerkoesen – der deutsche Disney
 1997: Stern ihrer Sehnsucht und Mit der Botschaft des Designs
 1998: 48,98 Tante Emma – Megastore und … wenn das Gute liegt so nah und 68 – Design und Alltagskultur zwischen Konsum und Konflikt
 1999: Kauf mich
 2001: Werbung in Deutschland

Weblinks 
 
 Deutsches Werbemuseum. In: Frankfurt-Online.de 
 Deutsches Werbemuseum. In: Museum.de

Museum in Frankfurt am Main
Werbung in Deutschland
Medienmuseum (Deutschland)
Gegründet 1988